III liga polska w piłce nożnej (1985/1986) – 34. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 116 drużyn.

Nowe zespoły 
(S) 8 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 32 drużyny, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 
Tabela końcowa:

Grupa III 
Tabela końcowa:

 W trakcie sezonu Elektronik Piaseczno zmienił nazwę na Polkolor Piaseczno
 Polonez Warszawa został przeniesiony z grupy IV

Grupa IV 
Tabela końcowa:

Grupa V 
Tabela końcowa:

 Czarni Żagań zostali przeniesieni z grupy I

Grupa VI 
Tabela końcowa:

 Carbo Gliwice został przeniesiony z grupy V
 ROW Rybnik został przeniesiony z grupy V

Grupa VII 
Tabela końcowa:

Grupa VIII 
Tabela końcowa:

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
1985 w polskim sporcie
1986 w polskim sporcie